Кларенс Джон Браун III (, род. 5 января 1959, Эрбана) — американский актёр.

Известен благодаря фильмам «Горец», «Невеста», «Побег из Шоушенка», «Приключения Бакару Банзая: Через восьмое измерение», «Любовь, ложь и убийство», «Флаббер», мультсериалу «Губка Боб Квадратные Штаны», в котором озвучил Мистера Крабса.

На телевидении он сыграл брата Джастина Кроу в сериале HBO «Карнавал» (2003—2005), Уэйлона «Джока» Джеффкоата в сериале Showtime «Миллиарды» (2018—2019) и Курта Колдуэлла в сериале Showtime «Декстер: Новая кровь» (2021—2022).

Он также известен ролью Хэнка Андерсона в видеоигре Detroit: Become Human и озвучиванием Доктора Нео Кортекса в серии игр Crash Bandicoot.

Биография 
Родился в семье пианиста, дирижера и композитора Джойс Элдридж и конгрессмена Огайо Кларенса Брауна-младшего 5 января 1959 года в городе Эрбана, штат Огайо, США. Его отец ко всему прочему возглавлял семейное дело — газету, основанную дедом Кларенсом Брауном-старшим, «Brown Publishing Company». Клэнси Браун окончил «St. Albans School» в Вашингтоне, затем получил стипендию в «Северо-Западном университете» и вошёл в Братство Сигма Чи. Его вдохновили труды Шекспира, с которыми его познакомил сосед по комнате, именно это сподвигло его стать актером. Благодаря его комплекции и низкому голосу, Брауна часто приглашают играть роли отрицательных героев, но в жизни его друзья и коллеги описывают его как приятного, спокойного человека.

Дебютной для Клэнси Брауна стала роль в криминальной драме режиссёра Рика Розенталя «Плохие парни» с Шоном Пенном. В 1985 году Браун сыграл в вольной экранизации романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», получившей название «Невеста».

В ноябре 1997 года можно было увидеть Брауна в двух картиных, ставших знаменитыми: «Звездный десант» Пола Верховена и «Флаббер», в котором главную роль исполнил Робин Уильямс. В 1998 году Браун снялся в телефильме канала CBS «Покровительница лгунов» («The Patron Saint Of Liars»).

Браун играл в приключенческой комедии «Приключения Бакару Банзая: Через восьмое измерение» и драме «Побег из Шоушенка». В фэнтези-боевике «Горец», послужившим началом для популярного сериала, актер исполнил роль злодея Кургана, а в сиквеле фильма ужасов по роману Стивена Кинга «Кладбище домашних животных 2» — роль Гуса Гильберта. В сериале «Земля-2» канала NBC Браун сыграл Джона Дангайзера.

Клэнси Браун снимался в триллерах («Голубая сталь», «После полуночи» и др.), биографических драмах («Проект Ларами», «Ураган», «Сильнее»), в семейных фильмах («Радиант-Сити»), боевиках («Огонь на поражение»), и много раз участвовал в создании анимационных фильмов («Смертельная битва», «Тимон и Пумба», «Геркулес», «Лига справедливости», «Супермен», «Губка Боб Квадратные Штаны» и др.).

Индустрия видеоигр также обратила внимание на вокальные способности Брауна, благодаря чему голос актера можно услышать в таких играх, как Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex (2001), Lands of Lore III (1999), Star Wars: Bounty Hunter (2002) и Crash Nitro Kart (2003).

В 2016 году вышли фильмы «Да здравствует Цезарь!» и «Варкрафт». В 2017 году Браун озвучил Суртура в супергеройском фильме «Тор: Рагнарёк», а также исполнил роль Большого Джефа в драме «Сильнее» c Джейком Джилленхолом.

В 2019 году Браун снялся в сериале «Мандалорец» в роли Бёрга. В триллере «Девушка, подающая надежды» сыграл Стэнли Томаса.

Личная жизнь 
В 1993 году Браун женился на телеведущей Джинни Джонсон. У пары двое детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы Сент-Олбанс (Вашингтон, округ Колумбия)
Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Школы коммуникаций Северо-Западного университета